Underslung (motorfiets), een merk van motorfietsen
Underslung grenade launcher, een type granaatwerper dat onder de loop van een geweer wordt bevestigd